Dorfkirche Falkenhagen ist die Bezeichnung folgender Kirchengebäude in Brandenburg:
 Dorfkirche Falkenhagen (Falkensee), Kirche im Ortsteil Falkenhagen der Stadt Falkensee, Landkreis Havelland
 Dorfkirche Falkenhagen (Mark), Kirche in Falkenhagen (Mark), Landkreis Märkisch-Oderland
 Dorfkirche Falkenhagen (Nordwestuckermark), Kirche im Ortsteil Falkenhagen der Gemeinde Nordwestuckermark, Landkreis Uckermark
 Dorfkirche Falkenhagen (Pritzwalk), Kirche im Ortsteil Falkenhagen der Stadt Pritzwalk, Landkreis Prignitz

Siehe auch:
 Kapelle Falkenhagen, Kapelle im Ortsteil Falkenhagen der Gemeinde Landolfshausen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 St. Michael (Falkenhagen), Kirche im Ortsteil Falkenhagen der Stadt Lügde, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen